Список Гран-при чемпионата мира Формулы-1 — список всех этапов, входивших в чемпионат мира под эгидой ФИА, начиная с  года.

Гран-при () — традиционное название для главных гонок автоспорта. Эта традиция закрепилась в начале XX века. Все гонки, когда-либо входившие в чемпионаты мира Формулы-1, носили название Гран-при (за исключением 11 гонок 500 миль Индианаполиса, входивших в календарь чемпионатов 1950—1960 годов).

По состоянию на последнюю гонку сезона  года, в рамках чемпионата мира прошли 1079 Гран-при (включая 11 зачётных этапов гонок 500 миль Индианаполиса в 1950—1960 годах, формально не носивших название Гран-при).

Гран-при по названиям (не по странам) 
Жирным шрифтом выделены 23 Гран-при сезона 2023 года. Вся статистика дана на конец сезона 2022 года.

Гран-при по сезонам

1950—1959

1960—1969

1970—1979

1980—1989

1990—1999

2000—2009

2010—2019

2020—2029

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы-1
 Статистика чемпионатов мира Формулы-1 на официальном статистическом сайте ФИА
 Полная статистика и отчёты о всех гонках чемпионата мира Формулы-1 на StatsF1.com
 Новости и статьи по теме Формулы-1 на F1News.ru
 Статистика чемпионатов мира Формулы-1 на wildsoft.motorsport.com

Списки, связанные с Формулой-1